«Шерлок Холмс» () — американский немой фильм 1916 года, поставленный режиссёром . Снят в Чикаго, выпущен Essanay Studios. Премьера состоялась 15 мая 1916 года.

Это один из ранних фильмов о Шерлоке Холмсе. В главной роли театральный актёр , прославившийся воплощением образа знаменитого сыщика на театральных подмостках. Это единственное появление Джиллетта на киноэкране. В основу сюжета фильма легли рассказы Артура Конана Дойла «Скандал в Богемии», «Последнее дело Холмса», «Медные буки», а также повесть «Этюд в багровых тонах». Фильм является адаптацией .

Обнаружение фильма 
Фильм долго считался утраченным. 1 октября 2014 года San Francisco Silent Film Festival и Французская синематека сообщили, что семь катушек плёнки с копией фильма общей продолжительностью  были обнаружены в киноархиве Французской синематеки в 2014 году. Фильм был отреставрирован и в январе 2015 года показан на фестивале восстановленных фильмов , затем в мае 2015 года его показали на фестивале немого кино в Сан-Франциско

Примечания

Литература 
 
 

Фильмы о Шерлоке Холмсе
Детективные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы 1916 года
Фильмы о врачах
Фильмы о мести